Caso Roswell - notório caso estudado pela ufologia, ocorrido na cidade de Roswell, no Novo México
Roswell (série)
Roswell Russo

Localidades

Roswell (Dakota do Sul)
Roswell (Geórgia)
Roswell (Novo México)
Roswell (Ohio)

Desambiguação